Cupa Davis 1981 a fost cea de-a 70-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 11 - 13 decembrie și a fost câștigată de SUA care a obținut cel de-al 27-lea titlu al său.

Grupa Mondială 1981

Rezultate

Vezi și
Cupa Davis

1981
Cupa Davis